Alfred Wegener — meteorologista alemão
 Teoria de Wegenes ou Deriva continental — teoria proposta por Alfred Wegener
Friedrich Wegener — patologista alemãoGranulomatose de Wegener'' ou Granulomatose com poliangiite — doença auto-imune descrita por Friederich Wegener

Sobrenomes derivados de profissões
Desambiguações de ciências